
Termin -{AAY}- ima više značenja.

 Genetički kod za asparagin
 Al-Ghaida aerodrom, IATA kod